Патрушев — русская фамилия. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Патрикий (Патрикей) — Патруш.

Известные носители 
 Патрушев, Александр Иванович (1946—2006) — советский и российский историк.
 Патрушев, Василий Иванович (1910—1962) — советский физиолог.
 Патрушев, Владимир Викторович — генеральный директор АО «Концерн „МПО — Гидроприбор“».
 Патрушев, Владимир Семёнович (1930—2008) — генерал-майор, организатор испытаний ракетно-космической техники.
 Патрушев, Григорий Афанасьевич (1923—1985) — директор Государственного НИИ органической химии и технологии (1978—1985), член-корреспондент АН СССР.
 Патрушев, Дмитрий Николаевич (род. 1977) — министр сельского хозяйства Российской Федерации с 2018 года, сын Н. П. Патрушева.
 
 Патрушев, Николай Платонович (род. 1951) — директор ФСБ России (1999—2008), генерал армии, Герой Российской Федерации.
 Патрушев, Пётр Егорович (1942—2016) — австралийский журналист и синхронный переводчик русского происхождения.
 Патрушев, Сергей Владимирович (1954—2012) — советский, русский поэт, автор песен.
 Патрушев, Степан Хрисанфович (1899—1970) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы Марийской АССР.
 Патрушев, Эдуард Борисович (род. 1971) — российский хоккеист с мячом.
 Патрушев, Юрий Николаевич (1936—2020) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал (1987).

 Патрушева, Ирэна Сергеевна (род. 1984) — российская пловчиха в ластах, тренер.

См. также 
 Патрушевка
 Патрушево

Примечания